Татья́на Миха́йловна Го́ричева (род. , Ленинград, СССР) — советский и российский христианский философ, активная защитница прав животных.

Образование 
Училась в ленинградской школе № 261, после семи классов поступила в Радиополитехникум при заводе «Светлана», закончила его с дипломом технического переводчика с немецкого. Затем училась на философском факультете ЛГУ, специализируясь по дисциплине «современная буржуазная философия», по индивидуальной программе изучала работы Шопенгауэра, Дильтея, Макса Шелера, Гуссерля, Хайдеггера и др.

Переписка с Хайдеггером 
В 1974 ездила на Всемирный гегелевский конгресс в Москве, там познакомилась с друзьями Хайдеггера, которые передали немецкому философу её письмо, между ними завязалась переписка (через ГДР). Незадолго до смерти Хайдеггер вспоминал, что большой радостью для него было знакомство с молодым русским философом. В одном из писем Хайдеггер прислал Горичевой свои поздние стихи, ещё нигде на тот момент не опубликованные.

Журнал «37» и религиозные семинары 
Татьяна отнесла стихи поэту Виктору Кривулину (это стало причиной для их знакомства, дружбы и в дальнейшем — брака). Они поселились в квартире 37 на Курляндской улице, ставшей одним из центров встреч для «второй культуры» (культурного андеграунда советских времен). Они стали выпускать самиздатский религиозно-философский и культурный журнал «37», вокруг которого собиралась нелегальная и полулегальная творческая общественность Ленинграда и других городов, многие были постоянными посетителями кафе «Сайгон».

Горичева пришла к христианству в 26 лет, благодаря опыту откровения, который она получила, читая молитву «Отче наш». Каждую неделю она проводила религиозные семинары, а Виктор Кривулин — поэтические. Участвовали в основном православные неофиты, творческая интеллигенция (Лев Александрович Руткевич, Евгений Пазухин, Галина Григорьева, Борис Гройс, поэты Василий Филиппов, Сергей Стратановский, Олег Охапкин, литераторы Вячеслав Долинин, Борис Останин, художник Анатолий Васильев, были и священники — Тео Ван дер Форт, запрещённые в служении баптисты, Виктор Антонов, Виктор Алымов, Николай Симаков и др.) Семинар регулярно проводился в течение почти десяти лет и продолжался после высылки Горичевой за границу.

Женское движение 
В 1979 несколько питерских интеллектуалок (Юлия Вознесенская, Наталья Малаховская, Татьяна Мамонова и Татьяна Горичева) выпустили первый независимый женский журнал «Женщина и Россия» (позже — журнал «Мария»), который стал широко известен за рубежом. Журнал впервые правдивым языком рассказывал о положении советской женщины и отстаивал духовные ценности перед лицом официальной пропаганды. Начались преследования со стороны КГБ, участниц быстро разраставшегося движения арестовывали, отправляли в тюрьмы и психиатрические лечебницы. 20 июля 1980 года, в первый день московской Олимпиады, Горичева, Малаховская и Мамонова, под угрозой ареста, были вынуждены покинуть СССР. При Андропове женское движение было полностью уничтожено.

На Западе (с 1980 по 1988) 
Оказавшись в Европе, Горичева стала известна благодаря своим книгам и многочисленным выступлениями. Её приглашали католики, протестанты, православные, различные университеты и религиозные движения в десятках стран мира (Европа, Бразилия, Чили, Эквадор, Южная Корея, Канада и др.). В Германии спонтанно возникло движение, назвавшее себя «Секретариат Татьяны Горичевой», которое организовывало материальную и духовную помощь России. Ещё до падения железного занавеса в Германии издавались и отправлялись в Россию литургические книги, Добротолюбие, православный катехизис, книги старцев, богословская литература. На пожертвования Секретариата восстанавливались церкви и монастыри, осуществлялась помощь приходам и отдельным людям.

В Германии Горичева училась в католическом Институте святого Георгия (Франкфурт-на-Майне).

Переехав в 1981 году в Париж, поступила в Свято-Сергиевский православный богословский институт, слушала лекции в Сорбонне.
На свои средства организовала религиозно-философское издательство «Беседа», выпускала одноименный журнал, (всего вышло тринадцать номеров). В издательстве печатались книги не публикуемых в Союзе авторов — поэтов Елены Шварц, Виктора Кривулина, Олега Охапкина, «Философский дневник» Бориса Гройса (Гройс, Борис Ефимович) и др.

В 1988 году Горичевой было разрешено вернуться в Россию, что она и сделала (не теряя своих связей с Западом).

Деятельность в России (с 1988 по настоящее время) 
Вернувшись в Санкт-Петербург, Горичева продолжала выступать с лекциями в России и на Западе, издавать и писать книги и статьи, собирать вокруг себя представителей самых разных религиозных и творческих кругов, организуя круглые столы и конференции. Область её философских интересов — это прочтение современных западных богословов и философов глазами православного человека, а также анализ явлений современной культуры.

Но главным направлением её работы в последние годы стала деятельность в области экологии и защита животных.
Она является вице-президентом Русско-Французского общества защиты животных, написала несколько значимых книг по этой теме.

Основные труды

На иностранных языках 
 Nous, convertis d’Union Sovietique. — : Nouvelle cite, 1983.
 Von Gott zu reden ist gefährlich. Meine Erfahrungen im Osten und im Westen. — Freiburg: Herder Verlag, 1984.
 Talking about God is Dangerous. — , 1986.
 Die Kraft der Ohnmächtigen. — Weisheit aus dem Leiden. SCM R. Brockhaus; Auflage: 3. Aufl. (1988)
 Unaufhörlich sucht der Mensch das Glück. — Freiburg: Herder, 1989.
 Nadjeschda heißt Hoffnung. — Freiburg: Herder, 1990.
 Unverhoffte Freude von Tatjana Goritschewa von Scm R. Brockhaus (1990).
 Heilige Mutter Erde. — Kösel, 1993.

На русском 
 Новый град Китеж (философские работы, совместно с Юрием Мамлеевым). — Париж, 1988.
 Православие и постмодернизм. — : ЛГУ, 1991. https://web.archive.org/web/20121029114521/http://www.academia.edu/887765/_._
 Дочери Иова. Христианство и феминизм. — : СП «Алга-Фонд»; ТПО «Ступени» 1992.
 Дневник путешествий. — , Ступени, 1993.
 Святые животные. — , 1993.
 Христианство и современный мир. — : Алетейя; Ступени, 1996.
 Письма о Любви. — : Алетейя; Ступени, 1998. (совместно с А. Кузнецовой).
 Татьяна Горичева, Даниэль Орлов, Александр Секацкий. От Эдипа к Нарциссу. Беседы — : Алетейя, 2001.
 Горичева Т., Иванов Н., Орлов Д., Секацкий А. Ужас реального — : Алетейя, 2003.
 Только в России есть весна! (Дневники 1980—2003). — : Русский Хронограф, 2006.
 Молчание животных. Самиздат. — , 2008.
 Блажен иже и скоты милует. — Любляна: LOGOS, 2010.
 Собр. соч. в одном томе: О священном безумии. Христианство в современном мире. — : Алетейя, 2015. — 585 с.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304222035/http://spb-dvorniajka.ru/news/goricheva-190611/ Фрагменты из книги «Святые животные».
 Жить в традиции: Интервью А. Нилогову // «Завтра», № 13 (854), 31 марта 2010 г.
 Путешествие из России в мир : Интервью // «Нескучный сад», № 5 (34), 2008.
 http://rusk.ru/st.php?idar=103503 : Беседа о животных с Людмилой Ильюниной
 http://www.rodon.org/relig-081119124235 : Интервью об экологии газете «Православный Санкт-Петербург».
 http://www.uchebalegko.ru/v11368/?cc=1&page=6: Беседа «Святые животные».
 http://www.pravmir.ru/zhenshhina-i-tserkov-kak-mesto-svobodyi/ 
 http://www.pravmir.ru/tatyana-goricheva-iz-komsomola-v-ekszistencializm/ 

Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Христианские философы
Женщины-философы СССР
Женщины-философы России
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Советские диссиденты
Деятели феминизма России
Лауреаты премии «Петрополь»
Деятели феминизма СССР